Brandeis steht für:

 Brandeis (Roman) von Urs Jaeggi
 Brandeis an der Adler, Ort in Tschechien, siehe Brandýs nad Orlicí
 Brandeis an der Elbe, Ort in Tschechien, siehe Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 Brandeis University in Waltham, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Brandeis Verlag in Flörsheim

Personen:
 Adrien Brandeis (1992), französischer Jazzmusiker
 Alexandr Brandejs (1848–1901), tschechischer Grundbesitzer, Unternehmer und Mäzen tschechischer Künstler
 Antonie Brandeis (1868–1945), deutsche Sammlerin von Ethnographika, Fotografin und Kolonialaktivistin
 Antonietta Brandeis (1848–1926), österreichische Malerin
 Ernst Konrad von Brandeis, deutscher Oberst 
 Eugen Brandeis (1846–1930), deutscher Ingenieur und Kolonialbeamter
 Friedl Dicker-Brandeis (1898–1944), österreichische Malerin, Kunsthandwerkerin und Innenarchitektin

 Jacob Brandeis (Jacob bar Moshe Brandeis haLevi; 1769–1774), deutscher Rabbiner
 Jakob B. Brandeis (1835–1912), Verleger in Prag

 Louis Brandeis (1856–1941), US-amerikanischer Jurist und Richter
 Moses Abraham Brandeis (1765–1819), deutscher Rabbiner 
 Werner Brandeis (1942–1988), deutscher Pädiater, Onkologe und Hochschullehrer
 Philippe Brandeis (* 1959), französischer Organist 

im NRHP gelistete Objekte:
 Brandeis House, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 84001553
 Brandeis University President's House, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 98000990
 Brandeis-Millard House, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 80002446

Siehe auch:
 Brandejs